Weberschiffchen steht für:

* Schützen (Weben), Teil des Handwebstuhls
 Weberschiffchen (Heraldik), Wappenfigur

Siehe auch:
 Weberschiffchen-Bücherei, Buchreihe